Клюжев — фамилия; имеет женскую форму Клюжева.
 Клюжев, Борис Алексеевич (1946—2018) — советский и российский тренер по лёгкой атлетике, заслуженный тренер России.
 Клюжев, Иван Семёнович (1856—1922) — деятель народного образования, член Государственной думы от Самарской губернии.